4Q steht für:
 Aerolyon, ehemalige französische Fluglinie (IATA-Code)
 Air Italy Polska, polnische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Four-Quadrant Movie, in der Filmwirtschaft einen Film, der gleichermaßen Männer und Frauen allen Alters anspricht
 Höhle 4 von Qumran, in der die meisten Textfragmente der Schriftrollen vom Toten Meer gefunden wurden, siehe Liste der Bibelhandschriften vom Toten Meer

4. Q. steht für:
 Viertes Quartal, die Monate Oktober, November und Dezember

4Q